Бен Вігмор (* 1982) — австралійський бейсболіст.
 Джин Вігмор (* 1986) — новозеландська співачка і гітаристка.
 Джон Генрі Вігмор (1863—1943) — американський юрист та науковець, автор фундаментальних праць з юриспруденції.
 Енн Вігмор (1909—1994) — американська натуропатка.
 Роберт Вігмор (1949—2012) — політичний діяч Островів Кука.
 Руперт Вілсон Вігмор (1873—1939) — канадський політик.

англійські прізвища